Джхунджхуну:

 Джхунджхуну — город в штате Раджастхан, Индия.
  Джхунджхуну — округ в штате Раджастхан, Индия.